Baniste – miejsce w Dolinie Pyszniańskiej w Tatrach Zachodnich
 Baniste – miejsce w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich